Крабое́д:
 Макак-крабоед, крабоед  —  яванская макака (Macaca fascicularis) 
 Тюлень-крабоед (Lobodon carcinophagus)
 Енот-крабоед, или енот-ракоед (Procyon cancrivorus).
 Мангуст-крабоед (Urva urva).
 Собака-крабоед, лисица-крабоед  — саванная лисица, майконг (Cerdocyon thous).